Тюковское сельское поселение — муниципальные образования в России:

 Тюковское сельское поселение — в Клепиковском районе Рязанской области.
 Тюковское сельское поселение — в Актанышском районе Республики Татарстан.